Схизонепета () — небольшой род многолетних или однолетних травянистых растений семейства .

Представители рода произрастают в Сибири, Приморье и Северном Китае.

Ботаническое описание 
Листья перисторассечёные, иногда простые.

Цветки мелкие, собраны в верхушечные колосовидные соцветия. Чашечка обратноконическая, слегка согнутая. Верхняя губа прямостоячая, слегка согнутая, двунадрезанная; нижняя — простёртая, трёхнадрезанная. Тычинок четыре.

Плод — гладкий, голый орешек.

Классификация

Таксономия

Виды

Примечания

Литература 
 

Котовниковые
Флора Сибири
Флора Дальнего Востока
Флора Центральной Азии